Натуральне число 2031
 2031 рік до нашої ери
 2031 рік нашої ери